Флаг муниципального образования «Шарканский район» — представляет собой прямоугольное трёхцветное полотнище, состоящее из вертикальных равновеликих по ширине полос зелёного, белого и жёлтого цветов (от флагштока на лицевой и оборотной сторонах или слева направо, Флаг размещается в развернутом виде).

Описание 
Соотношение ширины флага к его длине — 2:3. В центре белой полосы изображен восьмиконечный знак с тремя красными и одним чёрным зубцами не касающий полос зелёного и жёлтого цветов, вписывающий в круг белого цвета в центре стилизованной зелёной ёлкой, обрамленной жёлтым колосом, слева стилизованной нефтяной вышкой. Ширина вертикальной и горизонтальной полос составляющей солярный знак равна 1/3 диаметра белого круга в центре солярного знака. Каждая полоса завершается двумя симметричными зубцами, внутренние стороны которых образуют угол в 90 градусов с вершиной к центру знака на 1/2 ширины полосы.

Обоснование символики 
Солярный знак символизирует восходящую звезду и отражает национальную особенность муниципального образования «Шарканский район». В солярном знаке: чёрный цвет — символ земли и стабильности; красный — цвет солнца, символ жизни; белый — символ космоса и чистоты нравственных устоев. Жёлтый колос, зелёная ель, нефтяная вышка — символизируют богатство народа. Восьмиконечный солярный знак — знак-оберег — по преданию оберегает человека от несчастий.

Шарканский район